Fresco kan avse:

 Fresco- eller freskomålning, se Al fresco
 Fresco (tyg), tyg tillverkat av kamgarn
 Fresco – tillnamn för flygplanet MiG-17